Лопухин, Пётр Аврамович:
 Лопухин, Пётр Аврамович Большой (1636—1695) — боярин, глава Ямского приказа.
 Лопухин, Пётр Аврамович Меньшой (?—1698) — боярин.